Франсиско Маркез има више значења:

 Франсиско Маркез (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско Маркез (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику